Сезон 2016/2017 стал для Ювентуса 113-м в Чемпионате Италии. Клуб в очередной раз стал чемпионом и выиграл Кубок Италии, а вот в Суперкубке Италии уступил Милану. Клуб во второй раз за 3 года вышел в финал Лиги чемпионов, но как и в прошлый раз уступил, на сей раз Реалу.

Состав команды 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Трансферы

Пришли в клуб

Лето 

Убытки:153.500.000

Зима 

Убытки:8.000.000

Ушли из клуба

Лето 

Прибыль:157.600.000

Зима 

Прибыль:8.000.000

Общие убытки:161.500.000

Общая прибыль:165.600.000

Разница:4.100.000

Соревнования

Серия А

Результаты турнира

Турнирная таблица

Кубок Италии

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

финал

Суперкубок Италии

Лига чемпионов УЕФА

Групповой этап

Плей-офф

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

Финал

Статистика

Бомбардиры

Ссылки 

Ювентус
Ювентус